Kabinett Itō steht für folgende Regierungen Japans:

 Kabinett Itō I (1885 bis 1888) 
 Kabinett Itō II (1892 bis 1896)
 Kabinett Itō III (1898)
 Kabinett Itō IV (1900 bis 1901)